Villa San Martino ist der Name bestimmter Villen in Italien:
 Villa San Martino (Arcore) in Arcore (Italien) – Wohnsitz von Silvio Berlusconi  
 Villa San Martino (Elba), einer der beiden Wohnsitze Napoleon Bonapartes während seiner Verbannung auf Elba
 Villa San Martino (Varese) („Decò Italiano“, Baujahr 1941) in Varese 
Siehe auch:
San Martino